Zucker är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alois Zucker
 Arianne Zucker
 David Zucker
 Jerry Zucker
 Jason Zucker

Tyska efternamn